Ntim ist der Familienname folgender Personen:

 Benjamin Aggrey Ntim (* 1942), ghanaischer Politiker und Hochschullehrer
 Patrick Amoah-Ntim (* 1941), ghanaischer Diplomat